Nagüabo (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Nagüabo (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente